Светлана Григорьева:
 Григорьева, Светлана Александровна (род. 1983) — российская хоккеистка (хоккей на траве и индорхоккей).
 Григорьева, Светлана Васильевна (1927—2020) — советская и российская актриса.